Бюрле — фамилия.

Известные носители 
 Бюрле, Дельфин (род. 1966) — французская биатлонистка, чемпионка мира 1993 года в командной гонке
 Бюрле, Марк (род. 1979) — американский бейсболист